Крис Браунинг (; род. 8 марта 1964, Рино, Невада, США) — американский актёр.

Биография 
Кристофер Джей Браунинг родился 8 марта 1964 года в городе Рино, Невада. В 1989 году окончил Американскую академию драматического искусства. Несмотря на успешный старт карьеры на телевидении в конце 80-х, Браунинг на некоторое время ушёл из профессии в связи с наркотической зависимостью; начиная с 1994 года актёр регулярно лежал в реабилитационных центрах. В начале двухтысячных Браунинг избавился от зависимости и начал активно сниматься в кино: он играл в таких известных фильмах как «Поезд на Юму», «Терминатор: Да придёт спаситель» и «Книга Илая».

В 2015 году появился в одном из эпизодов телесериала «Супергёрл», в котором сыграл суперзлодея Бена Крулла по прозвищу Реактрон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Актёры XXI века
Киноактёры США
Актёры телевидения США